Akvarij je lahko:

 Akvarij - običajno steklena posoda za ribe idr. v vodi živečih živali 
Akvarij (ustanova) - ustanova za prikazovanje življenja vodnih (morskih ali skladkovodnih) bitij (živali in rastlin)
Akvarij-terarij Maribor
Akvarij Piran
 Akvarij (drama) - drama Evalda Flisarja